Matías Romero puede referirse a:
 Matías Romero Avendaño, político mexicano;
 Matías Romero Coto, sacerdote, filósofo, escritor, y educador salvadoreño;
 Matías Romero Avendaño, municipio del estado mexicano de Oaxaca;
 Matías Romero Avendaño, localidad mexicana cabecera del municipio anterior.